Здание управления Юго-Восточной железной дороги — административное здание в Воронеже, в котором размещается управление Юго-Восточной железной дороги. Расположено по адресу: проспект Революции, 18.

В 1920-х годах для управления ЮВЖД, до этого размещавшегося в нескольких зданиях, было решено построить отдельное здание. Оно было построено в 1929—1930 годах по проекту воронежского архитектора Н. В. Троицкого и являлось крупнейшим общественным сооружением в стиле конструктивизма. Во время Великой Отечественной войны здание было сильно повреждено, и в ходе послевоенного восстановления города здание было решено восстановить в псевдоклассических формах.

Здание управления ЮВЖД — одно из самых красивых зданий Воронежа, своеобразный символ эпохи, а башня здания является одной из доминант центра Воронежа. Силуэт здания встречается на почтовых конвертах и открытках, буклетах, альбомах, календарях и в других печатных изданиях как узнаваемый символ Воронежа, одна из его «визитных карточек».

История 
Близ будущего здания Управления ЮВЖД в 1777—1779 годах был построен Воронежский дворец, архитектурный памятник эпохи барокко, который изначально был жилым домом воронежского губернатора генерал-поручика И. А. Потапова. Ныне здание, находящееся во дворе управления ЮВЖД, занимает областной художественный музей имени И. Н. Крамского. Железная дорога Козлов — Воронеж строилась в 1862—1868 годах. В 1870 году, после строительства участка «Раздельная (Отрожка)» — «Лиски» Воронежско-Ростовской железной дороги в городе разместились управления Козлово-Воронежской и Воронежско-Ростовской железных дорог. Город на стыке двух магистралей быстро становится значительным транспортным центром.

На улицу Фридриха Энгельса выходили служебные помещения Воронежского дворца, которые в 20-х годах использовались как гаражи для изношенных грузовых машин. Перед началом строительства они были снесены. До этого руководство ЮВЖД размещалось в нескольких местах города помимо старого здания (в том числе в гостинице «Бристоль»). На строительство здания президиум Облисполкома выделил правлению ЮВЖД кредит в 400 тыс. рублей. Строительство началось в 1929 году: весной был вырыт котлован, а летом заложен фундамент будущего здания. Строительство велось ударными темпами. Для организации подвоза стройматериалов была организована узкоколейная железная дорога. В 1930 году была закончена первая очередь строительства — здание управления собственно Юго-Восточной железной дороги, а в 1930—1932 годах к зданию было пристроено здание управления Московско-Донбасской железной дороги. Ещё до войны МДЖД была присоединена к Юго-Восточной железной дороге.

В 1942 году, во время оккупации Воронежа, здание сильно пострадало от бомбёжек, артиллерийских обстрелов и пожаров. Более половины стен было разрушено, главных образом выходящих во двор. Два внутренних корпуса лежали в руинах, а всё здание внутри выгорело. После освобождения города в 1943 году управление ЮВЖД было размещено в доме № 3 по улице Студенческой. В 1947 году здание было решено восстановить в стиле классицизма.

Восстановительные работы начались в апреле 1951 года. На стройке было занято свыше 300 землекопов, плотников, каменщиков и рабочих. На строительство башни ушло 2 млн рублей. При восстановлении здания ЮВЖД и МДЖД были объединены, а высота здания увеличилась на этаж. Угол сооружения по улицам Энгельса и Феоктистова с примыкающими частями здания был реконструирован по проекту Р. К. Шмидта и превращён в жилой дом. После получения специального разрешения Министерства путей сообщения и Комитета по делам архитектуры СССР Троицкий приступил к работе. На экспертном совете МПС академик архитектуры А. В. Щусев указал на то, что проект слишком скромный и аскетичный, после чего Троицкий его переработал. Также по предложению архитектора Л. В. Руднева в здании со стороны проспекта Революции были запроектированы три арки для раскрытия вида на Воронежский дворец. Была построена семидесятиметровая башня с часами.

В марте 1955 года в Воронеж для участия в работе совещания сельского хозяйства областей Центрально-Чернозёмной полосы приехал Н. С. Хрущёв. Увидев башню ЮВЖД из окна кабинета первого секретаря обкома КПСС, он вскричал «А что это за колокольня торчит у вас?». В итоге Хрущёв поручил собрать материалы по стоимости здания, которые в ноябре 1955 года были опубликованы в постановлении «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

В 1956—1957 годах на башне были установлены 4 циферблата часов, изготовленные по специальному заказу на заводе «Электросигнал».

В конце XX — начале XXI века в здании помимо ЮВЖД размещались типография «Транспорт» и банк «Юго-Восток».

В 1999—2000 годах по проекту архитектора С. А. Гилева к дворовому фасаду по улице Феоктистова была сооружена пристройка.

В конце 1990-х годов назрела необходимость реставрации здания с применением новейших технологий и материалов. В 2000 году начались реставрационные работы. Однако первые два годы они шли вяло, пока к реставрации не приступил генподрядчик — ООО «Стройинжиниринг». К 2008 году работы, в ходе которых первоначальные отделочные материалы были заменены новыми с сохранением первоначального вида, были завершены.

В 2000 году часы на башне снабдили музыкальным сопровождением.

Архитектура

Первое здание 
Первое здание управления ЮВЖД занимало особое место среди воронежских административных зданий в стиле конструктивизм. Оно хорошо вписалось в характерную для центра города прямоугольную сетку улиц. Огромное здание выходило фасадами на три улицы (проспект Революции, Университетскую (ныне Феоктистова) и улицу Фридриха Энгельса) и занимало треть квартала. При этом Воронежский дворец оказался заслонён новым строением и отрезан от проспекта. Для конструктивистов здание XVIII века было пережитком прошлого.

Проект здания управления ЮВЖД был первым крупным проектом воронежского архитектора Н. В. Троицкого. Он получил задание на проектирование в результате конкурса, на котором одержал победу над московским архитектором.

Фасады здания решены без каких-либо деталей и с большими остеклёнными поверхностями. На них активно используется ритм вертикальных членений. Часть здания на углу проспекта Революции и Университетской улицы была скруглена. На углу улиц Университетской и Фридриха Энгельса была спроектирована невысокая башня в виде параллелепипеда с угловым окном на всю высоту находящейся внутри лестничной клетки. В верхней части башни располагались часы.

Здание управления ЮВЖД, как и многие другие здания того времени, было облицовано силикатным кирпичом, что позволило обойтись без специальной отделки фасадов. Позднее Н. В. Троицкий писал о том, что ему пришлось приложить усилия, для того, чтобы придать кирпичному строению конструктивистский облик. Архитектор тщательно продумал планировку здания. Вспомогательные помещения составляли всего 20 % от площади здания, благодаря чему объём здания был уменьшен, а стоимость постройки сократилась.

Здание строилось быстрыми темпами благодаря унификации ширины всех корпусов и применения сборных конструкций перекрытий. В плане всё здание напоминало гребёнку, в зубьях которой, расположенных под прямым углом к главному корпусу, находились большие залы. В результате архитектору удалось избежать длинных коридоров, а все коридоры были хорошо освещены естественным светом.

Здание управления Московско-Донбасской железной дороги было построено в том же квартале и том же стиле. Суммарный объём комплекса составлял 140 тыс. м² и занял почти целый квартал.

Второе здание 

Во время послевоенного восстановления здания управления ЮВЖД и дистанции связи ЮВЖД (ранее там размещалось управление МДЖД) решено было объединить. Фасад по проспекту Революции решён симметрично с тремя арками в центре высотой в три этажа. Затем они переходят в двухэтажные, опирающиеся на два ряда колонн проезда. Нижние два этажа имеют рельефную рустовку и разделены расположенными симметрично пилонами, на которых установлены колонны высотой в три этажа, удерживающие антаблемент.

В угловой закруглённой части здания размещён главный вход, выделенный портиком высотой в три этажа. Стены фасада по улице Феоктистова выполнены в более скромных формах. Стены украшены лепными картушами, виньетками, розетками в сочетании с высококачественной штукатуркой.

Переход от пятиэтажного корпуса по проспекту Революции к четырёхэтажному скрывается выступающей вперёд башней со шпилем и звездой на вершине 68 м. Её образ архитектор искал несколько лет, стараясь добиться её органического единства с характером всего здания. В башне на высоте 55 м находятся самые большие часы в городе. Их сделали специально для ЮВЖД на Воронежском заводе «Электросигнал». Диаметр циферблатов — 2 на 20 см каждый, длина стрелок — 125 и 115 см, высота римских цифр — около 30 см. Часы работают с 1956 года. Стрелки у часов деревянные. Раз в год циферблаты передвигают по рельсам внутрь здания и чистят.

В оформлении интерьеров использовались паркетные полы, железобетонные мозаичные подоконники и потолочные карнизы. Главный вестибюль, зал заседаний, кабинет начальника дороги и обеденный зал украшают лепные карнизы.

Здание подсвечивается в ночное время. На здании установлена мемориальная доска архитектору Троицкому.

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Здания и сооружения Воронежа
Юго-Восточная железная дорога
Проспект Революции (Воронеж)
Здания управлений железных дорог СССР
Сталинские здания Воронежа